Грузин может означать:
 Грузи́н — лицо мужского пола грузинской национальности.

Фамилия 
 Гру́зин, Борис Ефимович (род. 1937) — советский и российский дирижёр, народный артист РСФСР.
 Гру́зин, Дэйв (род. 1934) — американский пианист и композитор.
 Гру́зин, Трифон Иванович (1912—1987) — русский и молдавский советский актёр театра и кино.

См. также 
 Грузинка
 Грузины
 Грузинское
 Грузия